Longridge hace referencia a:

 Longridge, Lancashire, Inglaterra.
 Longridge (West Lothian), Escocia.